FMC («Эф-эм-си») может означать:

Организации 
 Food Machinery and Chemical Corporation (FMC Corporation) — американская многоотраслевая корпорация;
 Ford Motor Company — транснациональная корпорация со штаб-квартирой в США.

Техника и технологии 
 Fixed Mobile Convergence — технология связи;
 Flight Management Computer — система управления полётом летательного аппарата;
 FMC (химиотерапия) — методика лечения ряда заболеваний.